Jaba,  zone de gouvernement local au Nigeria
 Jaba, chanteur suisse